Oxögtjärn kan syfta på:
Oxögtjärnen (Kalls socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (15,9 ha)
Oxögtjärnen (Mattmars socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn